«Криваві Ясна» Мерфі — персонаж мультсеріалу «Сімпсони», відомий музикант.

Появи у серіалі 
Уперше Мерфі з'явився у 6 серії першого сезону «Moaning Lisa». Ліса зустріла його на мості, де він грав на саксофоні. Хоча номінально він з'явився у найпершому епізоді, під час стартового ролику з початку до теперішніх епізодів — його просто не вирізали з ролику. Вони з Лісою швидко потоваришували — і він став частіше з'являтися у серіалі, навіть влаштував концерт з Лісою. Він ніколи не відвідував стоматолога і вважав, що основне правило — перед виступом не чистити зуби, звідки і виникло його прізвисько Криваві Ясна. Виступає в клубі «Джазова діра». Востаннє він з'явився у серії «'Round Springfield», де лежав у лікарні і згодом помер. Причину його смерті і чому він лежав у лікарні — не вказано. Ліса його дуже шкодувала і у серіях після його смерті часто його згадувала як свого єдиного друга. Водночас, якоюсь славою у Спрингфілді Мерфі не володів — на його похорон ніхто не прийшов, крім Ліси.

У Мерфі також був зведений брат, лікар яким, ймовірно, є Доктор Гібберт — «лікар який постійно сміється».

Сімпсони
Персонажі за алфавітом